Pataruman (Cihampelas), een plaats in Indonesië
Pataruman (Tarogong Kidul), een plaats in Indonesië
Pataruman (Pataruman), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing